Charles Vigreux (1867-1925), un ingénieur civil français ;
Henri Vigreux (1869-1951), souffleur de verre français, a donné son nom à la colonne de Vigreux ;
 Jean Vigreux (1964), historien français du  ;
 Léon Vigreux (1837-1891), ingénieur français ;
 Marcel Vigreux (1933-2001), historien français.